Мужская сборная Франции по кёрлингу — представляет Францию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Франции (, ).

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Франции по кёрлингу

Ссылки 
 Франция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Франции

Франция
Кёрлинг во Франции
Кёрлинг